ARA Entre Ríos peut faire référence aux navires de guerre argentins suivants :
 ARA Entre Ríos (1896), torpilleur de 1896.
 ARA Entre Ríos (D-7), destroyer de classe Buenos Aires.